Пархали () — административно-территориальная единица, ущелье в средневековой Грузии, историческое Тао (современная Турция). Территориально включала в себя впадину Пархалистскали на левом притоке реки Чорохи. Название «Пархали» связано с древними горами Париадри. В X веке Пархали было поместьем Давида III Куропалата. Здесь в скале высечен ирригационный канал длиной в несколько километров, строительство которого (на рубеже XII—XIII веков) приписывается царице Тамаре. Сейчас историческая область Пархали прекратила своё существование.

См. также 

 Пархали — кафедральный собор и монастырь

Литература 
 Такаишвили Э., Археологическая экспедиция 1917 г. в Южной Грузии, Тбилиси, 1960 г.
 Беридзе В. В., Архитектура Тао-Кларджери, Тб., 1981;
 Беридзе В., Менабде Л., Мусхелишвили Д., Грузинская Советская Энциклопедия, Т. 7, с. 703, Тбилиси, 1984.

Исторические области Грузии
Субрегионы Тао-Кларджети